Ensbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Ensbach (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Ensbach (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern

Gewässer:
 Ensbach (Baumbach), linker Oberlauf des Baumbachs (zum Neckar) bis nach Erligheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg 
 Ensbach, Nebenname der Ens bis vor Schwebheim, Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:

 Ens
 Enselbach
 Enz
 Enzbach